Hrvatska:
 Budak (Gospić), gradsko naselje Gospića
 Budak (Stankovci), naselje u općini Stankovci
 Budak (plemstvo), hrvatsko plemstvo